Села:
 Сичівка — Житомирська область, Коростенський район
 Сичівка — Київська область, Вишгородський район
 Сичівка — Луганська область, Марківський район
 Сичівка — Черкаська область, Уманський район

Див. також 
 Сичовка